Als Ciliata werden bezeichnet:

 die Wimpertierchen (Ciliophora) als heute nicht mehr gültiges, aber gebräuchliches Synonym.
 eine Gattung der Dorsche, siehe Ciliata